Lophoproctidae — семейство двупарноногих многоножек (Diplopoda) из отряда Polyxenida.

Описание 
Мелкие многоножки с длиной тела 1,2 — 4,2 мм и пучками щетинок. Очень однородное семейство, обитающее в основном в верхних слоях почвы и в пещерах, имеют девять или десять тергитов плюс тельсон.
Лофопроктиды отличаются мягким телом, несущим щетинки на заднем конце каждого диплосегмента; они слепы и обычно лишены пигментации. У взрослых особей 13 пар ног с внутренними подушками ног, за исключением особей одного вида (Lophoturus madecassus), у которых только 11 пар ног.

Систематика 
6 родов и более 30 видов.

Alloproctoides Marquet & Condé 1950
Ancistroxenus Schubart 1947
Lophoproctinus Silvestri 1948
Lophoproctus Pocock 1894
Lophoturus Brölemann 1931
Plesioproctus Condé 1964

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lophoproctidae — Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist. 24 september 2012 (Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red., 2011).
 
Двупарноногие
Семейства многоножек